Peder Banér kan syfta på:

 Peder Gustafsson Banér (1588-1644), riksråd
 Peder Axelsson Banér (ca 1540-1565), amiral